Песма Евровизије 2011 (; ; ; ) је био 56. избор за Песму Евровизије. Одржана је у Диселдорфу, у Немачкој, захваљујући победи Немачке на Еуросонгу 2010. коју је остварила Лена са песмом "Сателит". Такмичење је одржано у диселдорфској Есприт Арени.

Победу је однео Азербејџан са 221 поен. Ово је био први пут да је победила једна земља Закавказја. Такође, први пут још од 1963. године је победник такмичења мушко-женски дует.

Датуми одређени за 2 полуфинална круга су 10. мај и 12. мај 2011, а финале је одржано 14. маја 2011. На такмичењу је учествовало 43 државе. Након неколико година на такмичење су се вратиле Аустрија која је последњи пут учествовала на Песми Евровизије 2007, Италија која је последњи пут учествовала 1997, Мађарска која није наступила 2010. године, те Сан Марино који је дебитовао и последњи пут учествовао на Песми Евровизије 2008. Први пут се у такмичарским песмама појавио корзички језик, као и један од језика подсахарске Африке, свахили.

Победу је однела композиција „-{Running Scared}-“ коју су извели Ел & Ники, представници Азербејџана. Друго место припало је Рафаелу Гуалацију из Италије а Ерик Саде из Шведске је освојио треће место.

Град домаћин 

Диселдорф је град у немачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија. Има 580.250 становника (стање 30. јуна 2006), и по томе је девети највећи град земље.

Место одржавања 
Есприт Арена у Диселдорфу потврђена је од стране НДР као место одржавања Евросонга 2011, 12. октобра 2010. Ово ће бити први Еуросонг одржан у Немачкој од уједињења са Западном Немачком која је била домаћин Такмичења 1957. и 1983. године. Немачка је такође прва чланица „Велике четворке“ која ће бити домаћин Евросонга, а ово правило донесено 2000. године омогућава највећим спонзорима Евросонга – Немачкој, Француској, Уједињеном Краљевству и Шпанији – да се аутоматски квалификују за финале наредне године (са победником те године), без обзира на њихов пласман.

Од ове године Италија је пета земља која ће имати право директног пласмана за следећу годину, односно оформити „Велику петорку“.

Земље учеснице 

43 земље је учествовало на Песми Евровизије 2011. и тиме је поновљен највећи број учесника, као и на Евросонгу 2008. у Београду.

Представник Србије изабран је 26. фебруара 2011. у програму „Песма за Европу - Диселдорф 2011“. Као композитори борили су се чланови породице Ковач: Александра Ковач, Кристина Ковач и Корнелије Ковач. Као извођачи борили су се: Александра Ковач, Даница Радојчић - Нина и група Бриз. Победу је однела Нина са композицијом „Чаробан“, ауторке Кристине Ковач.

Полуфиналне вечери 

 Две полуфиналне вечери одржане су 10. и 12. маја 2011.
 Све земље учеснице, осим „Велике петорке“, морају се такмичити у полуфиналима.
 Из сваког полуфинала по 10 земаља са највише бодова квалификовало се за финално вече.
 Израел се такмичио у другом полуфиналу, јер је у противном морао одустати, пошто је на дан одржавања првог полуфинала у Израелу државни празник (-{Israeli Memorial Day}-).

Земље које се такмиче у полуфиналима, распоређене су у 6 бубњева, пратећи гласање из претходне године.

Бубњеви:

Након што је одређено у којем полуфиналу ће земље наступити, 15. марта 2011. је обављен жреб на којем је одређено под којим бројем ће представници извести своје композиције. Такође, одређени су и бројеви под којима ће земље финалистице наступати у финалу.

Прво полуфинале 
 Прво полуфинале одржано је 10. маја 2011.
 Десет композиција са највећим бројем гласова пласирало се у финале.
 Шпанија и Уједињено Краљевство учествовале су у гласању, те су стога били обавезни и емитовати прво полуфинале.

Друго полуфинале 
 Друго полуфинале одржано је 12. маја 2011.
 Десет композиција са највећим бројем гласова пласирало се у финале.
 Италија, Немачка и Француска учествовале су у гласању, те су стога били обавезни и емитовати друго полуфинале.

Финале 
 Финале је одржано 14. маја 2011.
 Само земље „Велике петорке“ аутоматски учествују у финалној вечери.
 Из два полуфинала, двадесет земаља се пласирало у финале. Укупно 25 земаља се такмичило у финалу.
 Начин презентације гласова другачији је од ове године. Редослед којим се читају гласови држава објављује се тек пред почетак финала (након гласања жирија). Рачунар одређује онакав редослед презентације гласова који ће бити најнеизвеснији. 
 Начин гласања је исти као и претходне године (комбинација гласова гледаоца и жирија). Гласање почиње одмах на почетку извођења композиција, а завршава се 15 минута након што буде изведена и последња композиција.

Резултати 

У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о гласању по државама.

Резултати првог полуфинала

Резултати другог полуфинала

Резултати финала

Земље повратнице 
  – Након победе Немачке на Еуросонгу 2010. Аустрија је одлучила да се врати у такмичење након три године паузе.
  – Након 13 година паузе, Италија је коначно одлучила да се врати на Еуросонг.
  – Мађарска телевизија (MTV) је потврдила повратак на Такмичење.
  – Сан Марино је потврдио учешће на Еуросонгу 2011.

Државе без наступа

Државе које су се пре такмичиле, али не и ове године 
  – Андора није наступила услед финансијских проблема.
 
 
  – Монако је изразио интерес и могућност за повратак, али ипак није учествовао.
  – Из финансијских разлога Црна Гора није наступила на такмичењу.
  – Није се вратила на такмичење због досадашњих неуспеха.

Државе које су желеле да дебитују 
  – Једина лихтенштајнска телевизија 1FLTV поднела је пријаву за примање у Европску радиодифузну унију (ЕРУ) 29. јула 2010. Али, на 65. седници Европске радиодифузне уније (ЕРУ), одржаној у Женеви, пријава је одбијена, тако да Лихтенштајн неће моћи да дебитује на овогодишњем Такмичењу.

Извођачи повратници

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Düsseldorf 2011}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2011. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 15. априла 2011. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 43 песама изведених на Евросонгу 2011. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу.

Извори

Спољашње везе 

 Eurovision official website
 Eurovision website

Песма Евровизије 2011.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2011.